«Лео́н» (, прокатное название в Северной Америке — «Профессионал» ()) — фильм французского режиссёра Люка Бессона о профессиональном наёмном убийце по имени Леон, познакомившемся со своей соседкой Матильдой в результате трагической гибели её семьи. Фильм вышел на экраны в 1994 году. Снят по собственному сценарию Бессона. Главные роли в фильме исполняют Жан Рено, Гэри Олдмен, Натали Портман и Дэнни Айелло.

На октябрь 2022 года фильм занимает 35-е место в списке «250 лучших фильмов по версии IMDb» и 47-е место в списке «250 лучших фильмов по версии посетителей сайта «КиноПоиск».

Сюжет 
Главный герой — профессиональный убийца Леон, живёт уединённой жизнью в Маленькой Италии, районе Нью-Йорка. Большая часть работы достаётся ему от мафиозо по имени Тони (Дэнни Айелло). В свободное время Леон занимается гимнастикой, ухаживает за своим любимым цветком (аглаонемой) в горшке и иногда ходит в кино.

Однажды он встречает живущую по соседству Матильду Ландо, девочку-подростка. Она живёт в неблагополучной семье. Отец Матильды, Майкл, навлекает на себя гнев группы коррумпированных полицейских, сотрудников департамента по борьбе с наркотиками. Они заплатили ему за хранение кокаина, однако впоследствии обнаружили, что часть наркотиков он присвоил. Во главе стоит начальник полицейской группы Норман Стэнсфилд по прозвищу Стэн. Майклу дают 24 часа на то, чтобы всё исправить. Через сутки полицейские возвращаются и убивают всю семью, в перестрелке один из полицейских погибает. Вернувшись домой и поняв, что произошло, Матильда звонит в дверь Леона. Он впускает её, тем самым спасая от участи её семьи.

Матильда обнаруживает, что Леон — наёмный убийца, и просит научить её ремеслу убийцы: она жаждет отомстить за убийство своего четырёхлетнего брата — единственного члена семьи, которого она любила. В благодарность она предлагает Леону помощь в ведении домашнего хозяйства. Леон колеблется, но, понимая, что девочке некуда идти, принимает её предложение, и они начинают сотрудничать, медленно выстраивая отношения. По мере того, как они ходят «на дело», Матильда признаётся Леону в том, что влюбляется в него. Постепенно у Леона, никогда не имевшего собственной семьи, незаметно для него самого просыпаются отцовские чувства Леон начинает замечать это и прекрасно понимает, в чём дело, подыгрывает ей, притворяясь стеснительным и робким, отшучиваясь и идя на разные ухищрения, чтобы избежать близости с несовершеннолетней.

Матильда решает выследить Стэнсфилда и следует за ним к его офису в попытке убить его, но тот оказывается предусмотрительным и обезоруживает её. В это же время Леон возвращается домой и, не найдя Матильду, видит оставленную ею записку. Он прорывается в офис Стэнсфилда и спасает Матильду, попутно убивая двоих его подчинённых.

Стэнсфилд приходит в ярость, узнав, что Леон, кроме того, что убил его людей и похитил Матильду, также застрелил его помощника Малки, когда тот покупал партию наркотиков у китайцев. Он направляется к мафиозо Тони в его бакалейную лавку и узнаёт, где живёт Леон. Вскоре, возвращаясь домой из продуктового магазина, Матильда сталкивается со спецназом, посланным Стэнсфилдом. Те берут её в качестве заложницы и пытаются проникнуть в квартиру Леона. Леон понимает, в чём дело, убивает большую часть штурмовой группы, заманивает полицейских в засаду и вынуждает их освободить Матильду. Когда вооружённые люди снова проникают в квартиру, Леон пробивает стену, открывая вход в небольшую вентиляционную шахту, и спускает по ней Матильду. Леон признаётся девочке в том, что тоже любит её, и она успевает уйти прежде, чем в квартиру попадает граната.

Воспользовавшись замешательством, Леон переодевается в униформу одного из убитых спецназовцев. Он направляется к выходу, притворяясь раненым полицейским. На пути из здания Стэнсфилд видит его и, понимая, что это Леон, следует за ним по коридору, из которого он заранее выгнал всех полицейских, понимая, что Леон пойдёт этим путём; когда Леону остаётся всего несколько шагов до выхода на улицу, Стэнсфилд стреляет в него. Леон успевает передать Стэнсфилду «подарок от Матильды» — чеку от гранаты. Разворачивая жилет Леона, Стэнсфилд видит, что на его груди висит целая связка гранат. Следует мощнейший взрыв, который разносит часть здания и убивает Стэнсфилда.

Матильда направляется к Тони, поскольку Леон велел ей заранее так сделать, если с ним что-то случится. Тони говорит Матильде, что каждый месяц будет выдавать ей определённую сумму из завещанного Леоном состояния, и что ей лучше возвращаться в школу. Девочка направляется к школе-интернату. Директор восстанавливает Матильду в числе обучающихся, с трудом признав рассказ о причине смерти родителей. Матильда идёт в школьный сад с комнатным растением Леона, роет яму и сажает его и прощается со своим другом.

В ролях

Подбор актёров 
При подборе актрисы на роль Матильды Бессон забраковал практически всех кандидаток из первой очереди. В этом списке поначалу была и Натали Портман, но её кандидатуру ещё до проб отклонил помощник режиссёра, посчитав слишком юной — на тот момент ей было всего 10 лет. Спустя почти год Люк Бессон, так и не найдя кандидатуры на роль Матильды, повторно просмотрел анкеты и снова пригласил Портман. В результате на пробы Портман попала в марте 1993 года. Режиссёр сказал ей: «Представь, что всю твою семью убили, но тебе жаль лишь своего младшего брата». Создатели фильма знали, что девочка росла одна в семье, без братьев и сестёр, но Портман тут же заплакала взаправду, поэтому её сразу же утвердили.

Бессону пришла идея снять «Леона» в то время, когда он работал над своим предыдущим фильмом «Никита» (1990). В третьем акте «Никиты» чистильщика Виктора (Жан Рено) посылают на помощь главной героине, когда её миссия идёт не по плану. Бессон увидел нереализованный потенциал персонажа и решил на этой основе создать отдельную историю. Леон, как и Виктор, носит длинное шерстяное пальто, тёмные очки и вязаную шапку. Рабочее название фильма было «Уборщик» («Чистильщик»).

Версии фильма 

Существуют два варианта фильма: обычная версия и расширенная, в которой присутствует 25 минут дополнительных сцен. Её также называют «режиссёрской» (или «международной»), но Люк Бессон режиссёрской называет обычную версию, а вторую — «расширенной версией». Впервые «расширенная версия» была показана в кинотеатрах летом 1996 года во Франции.

Саундтрек 
Музыку к фильму написал французский композитор Эрик Серра, часто работавший с фильмами Люка Бессона. Во время финальных титров звучит песня «Shape of My Heart» в исполнении Стинга.

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 71 % на основе 59 критических отзывов (42 положительных и 17 отрицательных).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-боевики Франции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Люка Бессона
Фильмы Франции 1994 года
Фильмы Gaumont
Фильмы на английском языке
Фильмы о Нью-Йорке
Независимые фильмы Франции